Институт горного дела (ИГД) — может означать научные организации:

 Институт горного дела УрО РАН — Екатеринбург, Россия
 Институт горного дела имени А.А. Скочинского — Люберцы, Московская область, Россия
 Институт горного дела имени Д. А. Кунаева — Алма-Ата, Казахстан
 Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Якутского филиала Сибирского отделения РАН — Якутск, Россия
 Институт горного дела СО РАН — Новосибирск, Россия
 Институт горного дела ДВО РАН — (Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела ДВО РАН) Хабаровск, Россия
 Институт горного дела и горных технологий  — высшее учебное заведение в Бишкеке

См. также 
 Горный институт